Hexapanopeus är ett släkte av kräftdjur. Hexapanopeus ingår i familjen Panopeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Hexapanopeus